Villaviciosa ou Vila Viciosa peut désigner :

Villaviciosa, dans les Asturies.
 Villaviciosa, dans la province d'Ávila.
 Villaviciosa de Córdoba, dans la province de Cordoue.
 Villaviciosa de la Ribera, dans la province de León.
 Villaviciosa de Odón, dans la communauté de Madrid.
 Villaviciosa de San Miguel, dans la province de León.
 Villaviciosa de Tajuña, dans la province de Guadalajara.
 la bataille de Villaviciosa (1710), livrée à Villaviciosa de Tajuña.

Vila Viçosa, dans l'Alentejo
 la bataille de Villaviciosa (1665), livrée à Vila Viçosa (Portugal), entre l'Espagne et le Portugal, durant la Guerre de Restauration. Voir : Bataille de Montes Claros

Villaviciosa, dans la province d'Abra